Series ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Series (* 1951), britische Mathematikerin
 George William Series (1920–1995), britischer Physiker